Alegerile federale în Germania, 2021 s-au ținut pe 26 septembrie 2021 pentru cel de-al XX-lea Bundestag. În aceeași zi, s-au ținut alegerile de stat în Berlin și Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cancelarul în exercițiu Angela Merkel a ales să nu mai candideze pentru un nou mandat, marcând astfel o premieră în epoca postbelică când un cancelar în exercițiu refuză să mai candideze pentru un nou mandat. marking the first time in postwar history that an incumbent Chancellor did not seek re-election.

Cu 25,7% din totalul voturilor, Partidul Social Democrat (SPD) a obținut cel mai bun rezultat din 2005 încoace și a devenit cel mai mare partid pentru prima oară din 2002. Partidul aflat la conducere CDU/CSU, care a condus cu SPD din 2013 marea coaliție, a obținut cel mai slab rezultat din istorie cu doar 24,1% din voturi și cu un declin semnificativ de la 33,5% în 2017. Verzii au obținut cel mai bun rezultat din istorie cu 14.8%, în timp ce Partidul Liber Democrat (FDP), a obținut un rezultat ușor mai bun decât la precedentele alegeri 11.5%. Alternativa pentru Germania (AfD) a căzut de la locul trei, la locul cinci cu 10,3%, o scădere cu 2,3%. Stânga (Linke) a obținut cel mai slab rezultat de la formarea sa în 2007, nereușind să treacă pragul electoral de 5% dar cu puțin peste o zecime din punctul procentual. Partidul avea totuși dreptul la o reprezentare proporțională deplină, deoarece a câștigat trei circumscripții directe.

Bundestagul rezultat este cel mai fragmentat din istoria postbelică, fiind necesare discuții complexe de coaliție pentru formarea unui guvern. Verzii și Liber-Democrații sunt considerați regi, iar o coaliție tripartită fără precedent a fost discutată ca un rezultat probabil.

Istorie

Alegerile trecute 
Alegerile legislative din 2017 au avut loc după o mare coaliție de patru ani între CDU/CSU și SPD. Deși CDU/CSU a rămas cel mai mare grup parlamentar, atât acesta, cât și SPD au suferit pierderi semnificative. Conducerea SPD, recunoscând performanța nesatisfăcătoare a partidului după patru ani de guvernare, a anunțat că va intra în opoziție. Întrucât CDU/CSU s-a angajat să nu lucreze nici cu AfD, nici cu Stânga înainte de alegeri, singura opțiune rămasă pentru un guvern majoritar a fost o coaliție Jamaicană formată din CDU/CSU, FDP și Verzi.. Discuții pentru o coaliție între părți au avut loc în următoarele șase săptămâni, deși la 20 noiembrie FDP s-a retras din negocieri, invocând diferențe ireconciliabile între părți în ceea ce privește migrația și politicile energetice. Cancelarul Angela Merkel s-a consultat cu președintele Frank-Walter Steinmeier, care a implorat toate partidele să reconsidere pentru a evita noi alegeri.

În consecință, social-democrații (SPD) și liderul lor, Martin Schulz, și-au exprimat dorința de a intra în discuții pentru un alt guvern de coaliție cu CDU/CSU. Conducerea SPD a votat pentru a intra în discuții pentru o coaliție la 15 decembrie 2017.

Textul acordului final a fost agreat de CDU/CSU și SPD la 7 februarie, deși a fost condiționat de aprobarea majorității membrilor SPD. Cei 463.723 membri ai SPD au votat pentru aprobarea sau respingerea acordului în perioada 20 februarie - 2 martie, rezultatul fiind anunțat pe 4 martie. Un total de 78,39% dintre membri au exprimat voturi valide, dintre care 66,02% au votat în favoarea altei mari coaliții. Merkel a fost votată de Bundestag pentru un al patrulea mandat în calitate de cancelar la 14 martie, cu 364 de voturi pentru, 315 împotrivă, 9 abțineri și 4 voturi invalide - cu 9 voturi în plus față de cele 355 necesare pentru o majoritate. Noul guvern  a fost oficial format iar acesta este cunoscut ca al patrulea cabinet Merkel.

Schimbarea conducerii partidului și instabilitatea politică 
Noul guvern al lui Merkel a fost supus unei instabilități intense. Criza guvernului german din 2018 a văzut alianța de lungă durată dintre CDU și CSU amenințată cu divizarea politicii solicitanților de azil. Ministrul de interne și liderul CSU, Horst Seehofer, a amenințat că va submina autoritatea lui Merkel prin închiderea frontierelor germane pentru solicitanții de azil înregistrați într-o altă țară a Uniunii Europene. Scindarea, în cele din urmă a fost reparată în urma unui summit cu țările UE, care a amenințat că va doborî guvernul. Seehofer a fost înlocuit ca lider CSU la o conferință de partid în ianuarie 2019, deși și-a păstrat funcția de ministru de interne în cabinet.

Merkel însăși a anunțat că va demisiona din funcția de lider al CDU la conferința partidului din decembrie 2018 și va demisiona din funcția de Cancelar al Germaniei la viitoarele alegeri, în urma unor rezultate slabe la alegerile de stat pentru CSU din Bavaria și pentru CDU din Hesse. Candidatul preferat al lui Merkel la conducerea partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer, a învins în mod limitat rivalii conservatori care s-au opus conducerii lui Merkel. Cu toate acestea, Kramp-Karrenbauer s-a străduit să unifice facțiunile liberale și conservatoare ale partidului și, în februarie 2020, ea și-a anunțat intenția de a demisiona din funcția de lider al CDU și de a-și retrage interesul de a candida la alegeri ca și candidat al partidului pentru postul de cancelar. În ianuarie 2021 Armin Laschet a fost ales președinte CDU.

Un alt partid în guvernul de coaliție, SPD a avut și el o instabilitate la conducerea sa. După cel mai slab rezultat în alegeri din 1945 încoace, partidul a ales-o pe Andrea Nahles la conducere în aprilie 2018. Mai devreme, Nahles fusese nominalizat cu succes ca lider al grupului parlamentar SPD. Cu toate acestea, ea nu a reușit să îmbunătățească scocurile partidului, deoarece a continuat să alunece în sondajele de opinie și a fost bine întrecută de partidul de stânga Alianța90/Verzii la Alegerile pentru Parlamentul European din 2019. Ea a demisionat la 2 iunie 2019, precipitând alegerile pentru conducerea SPD. Candidații progresiști ​​Norbert Walter-Borjans și Saskia Esken au învins candidați mai moderați și au fost aleși co-lideri de către membrii partidului. Alegerile lor au ridicat perspectivele prăbușirii guvernului de coaliție și convocării alegerilor anticipate, deși Reuters a raportat că duetul va căuta să ajungă la un acord din partea CDU/CSU privind creșterea cheltuielilor publice, mai degrabă decât să permită guvernului să se prăbușească.

Partide 
Tabelul de mai jos reprezintă cea de a 19 legislatură din Bundestag :

Campanie

Dezbateri 
Pentru prima oară de la alegerile din 2002, cei patru mari radiodifuzori de televiziune ARD, ZDF, RTL și ProSieben/Sat.1 nu au difuzat o dezbatere comună. Dezbaterile separate au fost anterior împiedicate de cancelarul actual Angela Merkel, care nu a candidat pentru realegere. Pentru prima dată în istorie, au avut loc dezbateri majore în trei direcții, deoarece Verzii au fost invitați după depășirea Social-Democraților în sondajele de opinie.

Sondaje de opinie

Sondaje începând cu August 2020

Sondaje pe landuri

Baden-Württemberg

Bavaria

Berlin

Brandenburg

Hamburg

Hesse

Mecklenburg-Vorpommern

Saxonia Inferioară

Renania de Nord-Westfalia

Renania-Palatinat

Saxonia

Turingia

Rezultate

Pe Landuri

După alegeri

Rezultatele 
SPD a avut cel mai bun rezultat din 2005 încoace, de asemenea este pentru prima dată din 1998 când devine cel mai mare partid din Bundestag, chiar dacă a obținut doar 25%. Pentru prima dată din 1998, SPD a cucerit toate locurile de circumscripție cu un singur membru din statele Brandenburg și Saarland, unde i-au învins pe miniștrii de cabinet Peter Altmaier și Annegret Kramp-Karrenbauer. De asemenea, au câștigat pentru prima dată toate circumscripțiile din Mecklenburg-Vorpommern, inclusiv Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I, sediul cancelarului Angela Merkel. Este, de asemenea, pentru prima dată când au câștigat vreun loc de circumscripție de membru unic în Turingia și Saxonia-Anhalt din 2005.

CDU/CSU a avut cel mai slab rezultat din istoria sa, eclipsând cel mai slab rezultat anterior de 31% în 1949. Mulți politicieni proeminenți au fost învinși în locurile de circumscripție de un singur membru, inclusiv miniștrii de cabinet Peter Altmaier și Annegret Kramp-Karrenbauer, precum și Hans -Georg Maaßen, Philipp Amthor și Julia Klöckner, deși toți, cu excepția lui Maaßen, erau încă aleși în Bundestag prin listele lor de partid. S-a speculat că, candidatul cancelarului Armin Laschet ar pierde alegerile pentru Bundestag, el a fost plasat pe primul loc pe lista partidelor din Renania de Nord-Westfaliași, dacă CDU ar câștiga locuri depășite, lista respectivă nu va fi folosită. Datorită performanței slabe a CDU în ceea ce privește locurile de circumscripție cu un singur membru, Laschet este proiectat să fie ales în Bundestag. Este pentru prima dată din 2005 când nu au câștigat toate locurile de circumscripție cu un singur membru în Bavaria, CSU a avut, de asemenea, cel mai slab rezultat din istorie.

Verzii au obținut cel mai bun rezultat al lor din istorie, dublu față de alegerile din 2017. Acestea sunt și primele alegeri federale în care au câștigat locuri în circumscripțiile cu un singur membru în afara Berlinului Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg East. Cu toate acestea, așteptările pentru aceștia au fost mult mai mari, în  sondaje fiind cu peste 20% în vară, după ce au depășit ușor CDU în aprilie și mai și au atins un nivel de aproximativ 25%. Prăbușirea lor în sondaje a fost în mare parte atribuită unui număr de gafe și nepopularitatea Annalenei Baerbock, cu toate acestea, sondajele arată că alegătorii verzilor au migrat către SPD în ultimele săptămâni de campanie, pentru a se asigura că CDU nu v-a forma un nou guvern. Annalena Baerbock a pierdut în Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II în fața lui Olaf Scholz cu o marjă mare. Verzii au fost, de asemenea, descalificați pentru a participa pe lista statului Saarland din cauza neregulilor în selectarea candidaților pe listă, deși experții sugerează că acest lucru le-a costat probabil unul sau două locuri.

FDP a câștigat câteva locuri, suficient pentru a-l face un concurent alături de verzi, și au avut al doilea cel mai bun rezultat de la Reunificarea Germaniei.

AfD a pierdut câteva locuri și a devenit de la cel de al treilea cel mai mare partid, la cel de al cincilea partid din Bundestag. Au câștigat multe locuri în circumscripțiile cu un singur membru în Saxonia (unde le-au câștigat pe toate, cu excepția uneia), Saxonia-Anhalt și Turingia, în mare parte datorită slăbiciunii CDU.

Stânga (Linke) a avut cele mai slabe rezultate din 2002, căzând de la 69 de locuri primite la alegerile trecute, la doar 39. Aceștia nu au depășit pragul de 5%, dar au câștigat cel puțin trei locuri de circumscripție cu un singur membru (două în cetatea lor din estul Berlinului, în scădere față de patru și unul la Leipzig), dându-le drept de reprezentare în Bundestag în funcție de al doilea vot. În afară de această înfrângere simbolică, coaliția lor preferată , coaliția de stânga roșu–roșu–verde, de care se temeau conservatorii, aceștia s-au angajat în a o discredita folosind spaima că această coaliție ar putea promova teroarea roșie, și ar putea muta capitalul către Elveția, din cauza teamerilor creșterii taxelor pentru cei foarte bogați, prin impozite mai mari pe moștenire și un impozit pe avere, totuși această coaliție nu are majoritate în Bundestag. Vicepreședintele Bundestag Petra Pau și-a pierdut circumscripția cu un singur membru la Berlin Marzahn - Hellersdorf.

Asociația Alegătorilor din Sudul Schleswig, un partid regionalist care reprezintă minoritățile daneze și frisone din sudul Schleswig, a câștigat primul lor loc, devenind primul partid regionalist care a câștigat locuri din 1953, când a fost impusă legea electorală actuală. Partidele minoritare recunoscute sunt scutite de pragul de 5%, așa cum SSW a câștigat un loc cu 0,1% din voturi la nivel național. SSW a contestat ultima dată alegerile federale din Germania de Vest din 1961 și a câștigat ultima oară un loc în alegerile federale inaugurale din Germania de Vest din 1949. Deși este puțin probabil să schimbe echilibrul puterilor în vreun fel, Stefan Seidler va deveni membru al Parlamentului.

Formarea guvernului 
În noaptea alegerilor, Scholz și-a reiterat obiectivul de a forma guvernul, invocând faptul că partidul său a apărut ca fiind cel mai mare din parlament. Și-a exprimat preferința de a forma o coaliție cu FDP și Verzii.  Laschet intenționează să devină cancelar, afirmând, de asemenea, preferința sa pentru o coaliție cu FDP și Verzii, chiar dacă personalități importante din CDU/CSU, cum ar fi Michael Kretschmer, au declarat că nu ar trebui să formeze guvernul având în vedere că este un partid de locul doi. Al doilea loc care formează guvernul nu este neobișnuit în Germania; cancelarii Schröder, Schmidt și Brandt nu au avut cele mai multe locuri în parlament în timpul mandatului lor.

FDP și Verzii au anunțat că vor vorbi separat înainte de a decide cu privire la o coaliție cu un partener major.

Guvern interimar
Dacă negocierile de coaliție nu ajung la un consens până pe 17 decembrie, cancelarul în exercițiu Angela Merkel îl v-a depăși pe Helmut Kohl ca cel mai longeviv cancelar de la Al Doilea Război Mondial. Se crede că își va folosi timpul rămas în funcție pentru a se ocupa de probleme precum Ucraina și schimbările climatice. Claire Demesmay, expertă în Franța la Consiliul German pentru Relații Externe, a sugerat că perspectivele de realegere a președintelui Franței Emmanuel Macron ar putea fi îmbunătățite dacă Merkel este încă în funcție la momentul alegerilor prezidențiale din Franța din 2022 din aprilie.

Note

Referințe 

2021 în Germania
Germania, Legislative
2021